Тархия () — род растительноядных динозавров из семейства анкилозаврид, живших во времена познемеловой эпохи ( назад) на территории современной Монголии.

Открытие и название 
В 1970 году совместная польско-монгольская экспедиция обнаружила возле Хулсана череп неизвестного анкилозаврида. В 1977 году польский палеонтолог  назвала и описала типовой образец как Tarchia kielanae. Название рода происходит от  — «мозг» и , отсылающего к размеру мозга, который предположительно был больше, чем у родственного рода сайхании (Saichania). Видовое название дано в честь Зофьи Келан-Яворовской, которая возглавляла экспедицию.

Голотип ZPal MgD-I/111 был обнаружен в верхнемеловой формации Баруун Гоёот Нэмэгэтского бассейна Монголии, которая датируется кампаном — маастрихтом. Он состоит из крыши черепа, черепной коробки и нескольких элементов черепа. Марианская сослалась на три дополнительных экземпляра: ZPAL MgDI/43 — большой посткраниальный скелет, состоящий из 3 отдельных хвостовых позвонков, 12 сочленённых хвостовых позвонков, формирующие «ручку булавы», и остеодермальный щиток; ZPAL MgDI/49 — правую плечевую кость; и PIN 3142/251 — скелет с черепом, который пока не описан. Тархия и родственный таксон сайхания являются самыми молодыми анкилозавридами Азии.

В 1977 году Татьяна Туманова назвала второй вид рода, Tarchia gigantea, переименовав "Dyoplosaurus" giganteus, описанный Евгением Малеевым в 1956 году, голотипом которого является образец PIN 551/29. В 1987 году Туманова сделала вывод, что оба вида идентичны. Это сделало Tarchia gigantea старшим синонимом Tarchia kielanae. Научное сообщество согласилось с выводом исследовательницы, и биномен Tarchia gigantea стал валидным названием объединённого вида, заместив биномен Tarchia kielanae.

Образец ZPAL MgD I/113, представляющий собой заднюю часть с хвостом и «булавой», сначала отнесённый к "Dyoplosaurus" giganteus, а затем к Tarchia gigantea,  в 2013 году описала как значительно отличающийся от голотипа "D." giganteus.

Исследование 2014 года, проведённое Арбур, указывает на то, что "D." giganteus неотличим от других анкилозаврид верхнего кампана — маастрихта Монголии и, следовательно, является nomen dubium. Оно вернуло валидность биномену Tarchia kielanae. Это же исследование показало, что образец PIN 3142/250, в 1977 году причисленный Тумановой к тархии, вероятно, принадлежит сайхании. Это радикальным образом изменило бы общий образ тархии, поскольку этот образец, безусловно, находится в наилучшей сохранности, и на него опиралось множество научных работ, музейных экспонатов и иллюстраций. Арбур также обнаружила, что голотип тархии разделяет отличительные черты с Minotaurasaurus и сделала вывод, что последний является младшим синонимом Tarchia.

Более позднее исследование 2016 года, проведённое П. Пенкальски и Т. Тумановой, показало, что PIN 3142/250 всё же не относится к роду Saichania из-за значительных анатомических различий, а представляет собой новый вид тархии — T. teresae. Кроме того, авторы исследования согласились с правомерностью выделения Minotaurasaurus в качестве отдельного рода.

В 2021 году Ц.-Я. Парк и соавторы описали новый вид Tarchia tumanovae из отложений верхнемеловой формации Нэмэгэт. Видовое название дано в честь Татьяны Тумановой, как знак благодарности за её вклад в изучение монгольских анкилозавров. Голотип вида MPC-D 100/1353 представлен черепом хорошей сохранности, спинными, крестцовыми и хвостовыми позвонками, шестнадцатью спинными рёбрами, подвздошной костью, неполной седалищной костью, хвостовой «булавой», а также свободными остеодермами.

Описание 

Наивысшие оценки размеров тархии основаны на размерах сомнительного вида "Dyoplosaurus" giganteus, который является одним из крупнейших анкилозавров. Длина тела тархии оценивалась в 8 метров, что сделало бы это животное самым длинным из известных азиатских анкилозавров. Тем не менее, отнесение Dyoplosaurus giganteus к тархиям дискуссионно. Примечательно, что череп, выступающий в качестве голотипа, и имеющий длину в 40 см и ширину в 45 см, принадлежал значительно меньшей особи. Голотипы Tarchia kielanae и Minotaurasaurus также указывают на средний размер среди анкилозаврид. В 2010 году Грегори С. Пол оценил длину животного в 4,5 метра и массу в 1,5 тонны.

Как и у всех анкилозаврид, у тархии было широкое, приземистое тело на сильных коротких ногах. Тело было защищено костными щитками, называемыми остеодермами. Хвост животного был снабжён костной булавой, применявшейся во внутривидовых схватках или для защиты от хищников. Первая версия подтверждается наличием ряда патологий в районе хвостовой «булавы» и крестца у голотипа Tarchia tumanovae, которые, как предполагается, могут быть следствием внутривидовых схваток. Аналогичные патологии встречаются и у других образцов анкилозавров. Кроме того, в качестве аргумента против версии об использовании «булавы» для защиты от хищников используется отсутствие связи между размером «булавы» и массой тела эндемичных хищников.

Систематика 

Приведённая ниже кладограмма отражает результаты филогенетического анализа, выполненного Викторией Арбур и Филиппом Карри в 2015 году.

Ниже приведена кладограмма, отражающая результаты филогенетического анализа, проведённого Ц.-Я. Парком и соавторами в 2021 году (в рамках исследования, где был описан вид Tarchia tumanovae).

Палеобиология 
Скалы, в которых были найдены окаменелости тархии, в конце мелового периода вероятно представляли собой дюны. Среда обитания была частично представлена небольшими озёрами и сезонными ручьями. Из этого следует, что тархия была пустынным животным. Также известно, что в местности присутствовали лесные массивы, где преобладали хвойные деревья, такие как Araucariaceae. Главным хищником экосистемы являлся тарбозавр.

Примечания 

Анкилозавриды
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии из меловых отложений Монголии